Цнобиладзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цнобиладзе, Валерий Жиронович (род. 1980) — российский регбист грузинского происхождения.
 Цнобиладзе, Григорий Жиронович (род. 1983) — российский регбист грузинского происхождения.